Семён Васильевич Филимонов (1848—?) — русский военный, генерал-лейтенант артиллерии. Служил в Главном артиллерийском управлении Военного министерства Российской империи (1883—1902). Брат В. В. Филимонова.

Биография 
Родился  года в семье Василия Семёновича Филимонова, дворянина Смоленской губернии.

После окончания Михайловского артиллерийского училища начал службу подпоручиком в 6-й артиллерийской бригаде 6-й пехотной дивизии.

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

С 1883 года служил в Главном артиллерийском управлении Военного министерства Российской империи, дойдя до должности начальника порохового отделения в этом управлении. В 1902 году назначен помощником начальника артиллерии Кавказского военного округа.

По болезни ушёл в отставку с произведением в генерал-лейтенанты с назначением пенсии и сохранением мундира 29 апреля 1905 года.

Чины 
 подпоручик (произведен в офицеры) — 12.07.1868;
 поручик — 5.12.1870;
 штабс-капитан — 6.11.1872;
 капитан — 9.12.1876;
 подполковник — 30.08.1884;
 полковник — 30.08.1889;
 генерал-майор — 30.08.1899;
 генерал-лейтенант — 29.04.1905.

Карьера 
 в службу вступил — 19.08.1865;
 подпоручик по полевой артиллерии 6-й артиллерийской бригады 6-й пехотной дивизии — с 1870;
 старший адъютант управления начальника артиллерии 11-го армейского корпуса — 21.12.1877-5.01.1883;
 состоял при Главном артиллерийском управлении — 5.01.1883-29.09.1883;
 столоначальник в этом же управлении — 29.09.1883-12.12.1885;
 начальник порохового отделения Главного артиллерийского управления (по полевой пешей артиллерии) — 12.12.1885-22.01.1902;
 помощник начальника артиллерии Кавказского военного округа (по полевой пешей артиллерии) — с 22.01.1902-29.04.1905;
 в отставке — с 29.04.1905.

Награды 
 орден Св. Владимира IV ст. 25 лет (1894), III ст. (1895);
 орден Св. Анны III ст. (1873), II ст. с мечами (1880);
 орден Св. Станислава III ст. (1871), II ст. с мечами (1877), I ст. (6.12.1903);
 монаршее благоволение (1888 и 1897).

Источники 
 Филимонов Семен Васильевич // Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1901 года. — С. 907.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1-е января. — СПб., 1905.
 Список полковникам по старшинству. Исправлено по 1-е июня. — СПб., 1899.
 Платов А. С. Исторический очерк образования и развития Артиллерийского училища в 3-х томах. Т. 3. Списки бывших воспитанников Михайловской артиллерийской академии и училища, со времени основания в 1820 г. — СПб., 1870. — С. 149.

Семён Васильевич
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Артиллеристы Российской империи